Брест:

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Брест — город, административный центр Брестской области.

Болгария 
 Брест — село в Кюстендилской области.
 Брест — село в Плевенской области.

Германия 
 Брест — коммуна в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Брест — коммуна в земле Нижняя Саксония.

Северная Македония 
 Брест — село в общине Македонски-Брод.
 Брест — село в общине Штип.
 Брест — село в общине Чучер Сандево.

Сербия 
 Брест — посёлок в общине Мерошина.

Словения 
 Брест — деревня в общине Иг Осреднесловенской регии.

Франция 
 Брест — город, супрефектура департамента Финистер округа Брест.
 Брест— округ в регионе Бретань.

Хорватия 
 Брест — село в общине Ланище жупании Истарска.
 Брест под Учком — село в общине Лупоглав жупании Истарска.
 Брест Покупски — село в жупании Сисачко-Мославачка, административно является частью города Петриня.

Чехия 
 Брест — деревня в районе Кромержиж Злинского края.

Аэропорты 
 Брест — аэропорт в г. Брест в Белоруссии.
 Брест () — аэропорт в округе Брест (Франция).

Железнодорожные станции 
Белоруссия
 Брест-Центральный.
 Брест-Восточный.
 Брест-Полесский.
 Брест-Северный.
 Брест-Южный.

Германия
 Брест-Асп () — коммуна Кутенхольц.

Сооружения 
 Брестская крепость — военное укрепление XIX века в Бресте, Белоруссия. Крепость-герой.
 Брестский замок — защитное укрепление в Бресте, Франция.
 Брестский замок — защитное укрепление, разрушенное в 18 веке в Бресте, Белоруссия.

Спорт 
 «Брест» — команда по хоккею с шайбой из города Бреста (Белоруссия).
 «Брест» — футбольный клуб из Бреста во Франции.
 «Брест» — женский гандбольный клуб из города Бреста (Белоруссия).
 «Брест» — название белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест» в 2012 году.

Персоналии 
 Брест, Мартин (род. 1951) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.

Разное 
 «Брест» — астероид № 3232.
 «Брест» — малый противолодочный корабль проекта 1124М.
 БРЕСТ — разрабатываемый в России ядерный реактор.
 Брест — телерадиокомпания в Бресте.

См. также 
 Бжесць-Куявский (или Брест-Куявск) — город в Польше
 Брест-Куявский мир
 Люблин-Брестская операция
 Брест-Литовское шоссе
 Брестов
 Брестова
 Брестово
 Брестовец
 Брестовица
 Брискин